Национальный чемпионат I 1965 () — 63-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1965
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1965 году